Der WAFU (Zone A) Women’s Cup 2020 war die erste Auflage der Fußball-Westafrikameisterschaft der Frauen in der westafrikanischen Zone A. Er fand vom 25. Februar bis 7. März 2020 in Bo und Makeni in Sierra Leone statt. Organisiert wurde die Regionalmeisterschaft von der WAFU und der SLFA. Das Turnier sollte ursprünglich im Dezember 2019 ausgetragen werden. Als Sieger ging die senegalesische Fußballnationalmannschaft der Frauen hervor.

Hintergrund und Modus 
Acht Mannschaften auf der Zone A traten beim Turnier im Wusum-Stadion in Makeni bzw. Bo-Stadion in Bo an. In der Gruppenphase spielten diese in zwei Gruppe zu je vier Mannschaften. Die besten zwei Mannschaften rückten in die Hauptrunde auf. Diese fand im K.-o.-System ab dem Halbfinale statt.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Hauptrunde

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Einzelnachweise 

Sportveranstaltung in Sierra Leone
Fußball (Sierra Leone)
Makeni
Bo (Sierra Leone)
2020
Fußballveranstaltung 2020